Vorderleiten ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Vorderleiten (Brannenburg), Ortsteil der Gemeinde Brannenburg, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Vorderleiten (Soyen), Ortsteil der Gemeinde Soyen, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Vorderleiten (Teisendorf), Ortsteil des Marktes Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern

 Vorderleiten (Gemeinde Neustadtl), Ort in  Neustadtl an der Donau, Bezirk Amstetten, Niederösterreich